Lucainena puede referirse a:

 Lucainena, núcleo del municipio de Alcolea, en la provincia de Almería (España).
 Lucainena de las Torres, municipio de la provincia de Almería (España).